YLL steht für:
 Flughafen Lloydminster in Kanada (IATA-Code)
 Years of Life lost; siehe Verlorene Lebensjahre

yll steht für:
 Yil, eine der Torricelli-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung